Ann Dunham - uma antropóloga americano
3123 Dunham - um asteróide da cintura principal
Jeff Dunham - um ventríloquo americano
Kingsley Charles Dunham - um geólogo e mineralogista britânico

Desambiguação